De Ronde van Californië 2006 was de eerste editie van de jaarlijkse wielerwedstrijd in de staat Californië in de Verenigde Staten. De ronde vond plaats van 19 februari tot en met 26 februari.

Startlijst 
Er namen zestien ploegen deel, waarvan acht teams uit de UCI ProTour 2006.

Etappe-overzicht

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2006
2006